Короткие — топоним:

Белоруссия 
 Короткие — деревня, Минская область, Вилейский район.
 Короткие — деревня, Могилёвская область, Быховский район.

Россия 
 Короткие — деревня, Архангельская область, Холмогорский район.
 Короткие — деревня, Брянская область, Почепский район.
 Короткие — деревня, Кировская область, Котельничский район.

См. также 
 Короткие истории